Грачёв, Алексе́й:
 Грачёв, Алексей Викторович (род. 1969) — советский и украинский футболист. 
 Грачёв, Алексей Иванович (1914—1945) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Грачёв, Алексей Михайлович (1928—2015) — хирург, доктор наук, профессор.
 Грачёв, Алексей Петрович (1896—1938) — и. о. председателя Свердловского облисполкома.